Mario et le Magicien (Mario und der Zauberer) est une nouvelle de l'écrivain allemand Thomas Mann, publiée en 1930.

Il a fait l'objet de plusieurs adaptations, notamment :
 Mario et le Magicien (Mario und der Zauberer), un film allemand de Klaus Maria Brandauer, sorti en 1994 ;
 Mario et le Magicien (Mario and the Magician), un opéra américain de Francis Thorne, livret de J. D. McClatchey, créé en 1994.